Кратер Асклепий () — древний ударный кратер в гористой южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома Джузеппе Асклепи (1706—1776) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Бэкон на северо-западе; кратер Иделер на северо-северо-западе; кратер Питиск на северо-востоке; кратер Хоммель на востоке; кратер Неарх на юго-востоке; кратер Мут на юге-юго-востоке; кратер Таннерус на юго-западее. Селенографические координаты центра кратера °, диаметр 41 км, глубина 1,3 км.

Вал кратера сильно разрушен произошедшими за время его существования импактами и практически сравнялся с окружающей местностью, сам кратер стал просто понижением местности. Высота вала над окружающей местностью составляет 1050 м. Дно чаши кратера сравнительно ровное, без заметных структур. К юго-восточной части кратера примыкает сателлитный кратер Хоммель К. Объем кратера составляет приблизительно 1300 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Асклепий на карте LAC-127.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны